См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2019/2020 

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2020 — финальный матч 29-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале, как и в 2018 году, встретились борисовский БАТЭ и «Динамо-Брест». Матч состоялся 24 мая 2020 года в Минске на реконструированном Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» и завершился победой борисовчан в дополнительное время.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Статистика матча

Факты 

 БАТЭ стал четырёхкратным обладателем Кубка (национальный рекорд)
 Игорь Стасевич стал четырёхкратным обладателем Кубка (повторение национального рекорда)
 БАТЭ сыграл в финале в девятый раз (национальный рекорд)
 Игорь Стасевич сыграл в финале в восьмой раз (национальный рекорд)

Примечания

Ссылки 
 Финал. Прайм-тайм Волкова на “Динамо”: тише едешь, с трофеем будешь
 Финал. Победа для Анатольича

2020
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2019/2020